Zoltán Mecséri (* 20. November 1987 in Budapest) ist ein ungarischer Cyclocross- und Straßenradrennfahrer.

Zoltán Mecséri wurde 2006 ungarischer Meister im Cyclocross der U23-Klasse. Auf der Straße wurde er Etappenzweiter bei einem Teilstück der Tour de Pécs und bei der Straßenrad-Weltmeisterschaft in Salzburg belegte er den 140. Platz im Straßenrennen der U23-Klasse. Im nächsten Jahr fuhr er für das ungarische Continental Team P-Nívó Betonexpressz 2000 Kft.se. Bei der Weltmeisterschaft 2007 startete er wieder im U23-Straßenrennen, welches er jedoch nicht beenden konnte.

Erfolge 
2006
  Ungarischer Meister (U23)

Teams 
 2007 P-Nívó Betonexpressz 2000 Kft.se
 2008 P-Nívó Betonexpressz 2000 Corratec

Weblinks 
 

Radsportler (Ungarn)
Ungarischer Meister (Radsport)
Cyclocrossfahrer
Ungar
Geboren 1987
Mann